

Sigle 
 Società ornitologica italiana
 Silicon on insulator – Silicon On Insulator
 Special Olympics, Inc.

Codici 
 SOI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di South Molle Island (Australia)
 soi – codice ISO 639-3 della lingua sonha

Altro 
 Lingua soi (codice ISO 639-3 soj) – una delle lingue iraniche
 Soi – strade laterali delle vie principali in Thailandia
 Soi – cratere sulla superficie di Titano